Тази страница представя турнира за Купата на Народна република България, проведен през сезон 1982/83 година. Победителят получава право на участие в турнира за КНК за следващия сезон.

Първи предварителен кръг

Втори предварителен кръг

1/8 финали

1/4 финали

1/2 финали

Финал 

 Голмайстори: Цветан Йончев (18, 20), Пламен Марков (39), Стойчо Младенов (55)
 Съдия: Богдан Дочев
 ЦСКА Септемврийско знаме: 1. Георги Велинов, 2. Красимир Безински, 3. Димитър Димитров, 4. Васил Тинчев, 5. Георги Илиев, 6. Радослав Здравков, 7. Цветан Йончев (69 – Валери Кулинов), 8. Георги Славков, 9. Спас Джевизов, 10. Пламен Марков (75 – Янчо Богомилов), 11. Стойчо Младенов
 ЖСК-Спартак: 1. Красимир Зафиров, 2. Енчо Недев, 3. Красен Кръстев, 4. Владимир Николчев, 5. Сашо Борисов, 6. Красимир Венков, 7. Стефан Стефанов (46 – Пламен Казаков), 8. Борислав Гьорев, 9. Иван Петров (71 – Георги Алексиев), 10. Живко Господинов, 11. Стефан Найденов

Източници 
 bulgarian-football.com

8